Literatura: The Raven (títol en català: El corb), poema de 1845 escrit per Edgar Allan Poe

 Cinema:
 The Raven (pel·lícula de 1915), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Charles Brabin sobre Edgar Allan Poe
 The Raven (pel·lícula de 1935), pel·lícula estatunidenca dirigida per Lew Landers i protagonitzada per Boris Karloff i Bela Lugosi
 The Raven (títol en català: El corb), pel·lícula estatunidenca de 1963 dirigida per Roger Corman i protagonitzada per Vincent Price, Boris Karloff i Peter Lorre
 The Raven... Nevermore, curtmetratge espanyol de 1999 dirigit per Tinieblas González
 The Raven (pel·lícula de 2006), pel·lícula estatunidenca dirigit per Ulli Lommel
 The Raven (pel·lícula de 2007), telefilm estatunidenc dirigida per David DeCoteau
 The Raven (pel·lícula de 2012), pel·lícula estatunidenca dirigida per James McTeigue i protagonitzada per John Cusack

 Música:
 The Raven (àlbum de Lou Reed), àlbum d'estudi de Lou Reed de 2003
 The Raven (àlbum de The Stranglers), àlbum d'estudi de The Stranglers de 1979
 The Raven (cançó), cançó de The Alan Parsons Project de l'àlbum Tales of Mystery and Imagination